Kleyer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kleyer (1853–1932), deutscher Konstrukteur, Maschinenbauer und Fabrikant
 Hermann Kleyer (1911–1995), deutscher Jurist und Amtsleiter
 Michael Kleyer, Professor für Naturschutz und Landschaftsplanung an der Universität Oldenburg und Direktor des Instituts für Biologie und Umweltwissenschaften
 Stefan Kleyer (* 1971), deutscher Fußballspieler